Anita Olsen Katnosa, gebürtig Olsen (* 21. Januar 1973) ist eine ehemalige norwegische Skilangläuferin.

Werdegang 
Olsen Katnosa, die für den Svea Skilag startete, debütierte im Februar 1995 in Oslo im Skilanglauf-Weltcup und belegte dabei den 29. Platz über 30 km klassisch. Im selben Monat lief sie in Bergeforsen ihr erstes Rennen im Continental-Cup, welches sie auf dem dritten Platz über 5 km klassisch beendete. Im folgenden Monat errang sie beim Continental-Cup in Piteå ebenfalls den dritten Platz über 5 km klassisch. In der Saison 1995/96 kam sie im Weltcup fünfmal in die Punkteränge. Dabei erreichte sie in Kawgolowo mit dem zehnten Platz über 10 km klassisch ihre erste Top-Zehn-Platzierung und ihre beste Platzierung im Weltcupeinzel. Zum Saisonende belegte sie damit den 32. Platz im Gesamtweltcup. Dies war ihr bestes Resultat im Gesamtweltcup. Im Dezember 1998 holte sie in Lillehammer über 10 km klassisch ihren ersten Sieg im Continental-Cup. Zudem wurde sie dort Dritte über 5 km Freistil. In der Saison 2000/01 erreichte sie mit Platz zehn im Sprint beim Weltcup in Nové Město ihre zweite und damit letzte Top-Zehn-Platzierung im Weltcup. Bei den norwegischen Meisterschaften 2001 wurde sie Dritte im Sprint und Zweite über 15 km. Im Februar 2003 holte sie in Keuruu über 5 km Freistil ihren zweiten Sieg im Continental-Cup. Im folgenden Monat errang sie bei den norwegischen Meisterschaften in Trondheim den zweiten Platz über 30 km klassisch. In ihrer letzten aktiven Saison 2004/05 kam sie im Scandinavian Cup zweimal unter die ersten Zehn. Dabei siegte sie in Veldre über 10 km Freistil und belegte zum Saisonende den achten Platz in der Gesamtwertung. Ihr 48. und damit letztes Weltcupeinzelrennen absolvierte sie im Januar 2005 in Nové Město, welches sie auf dem 37. Platz im Sprint beendete.

Siege bei Continental-Cup-Rennen

Platzierungen im Weltcup

Weltcup-Statistik

Weltcup-Gesamtplatzierungen

Weblinks 
 
 Profil von Anita Olsen Katnosa auf skisport365.com

Skilangläufer (Norwegen)
Norweger
Geboren 1973
Frau